Flöcking ist der Name folgender Orte:

 Flöcking (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Flöcking (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark